Hans Buchner – compositore, organista, teorico musicale e costruttore di organi tedesco
Hans Buchner – medico tedesco